Okręty US Navy o nazwie USS  "Brave":
 Pierwszy "Brave" (YP-425) był przybrzeżnym okrętem patrolowym z okresu II wojny światowej. Przestał nosić nazwę "Brave" w 1942.
 Drugi "Brave" (IX-78) był pomocniczym okrętem szkolnym, który był w służbie w latach 1943-1944.

Brave